Antonio Nunziante – pittore italiano
 Antonio Nunziante – politico italiano